Europejska Formuła 2 Sezon 1972 – szósty sezon Europejskiej Formuły 2. Rozpoczął się 12 marca na torze Mallory Park w Wielkiej Brytanii, a zakończył 1 października na niemieckim torze Hockenheimring. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Brytyjczyk Mike Hailwood. Wśród zespołów najlepsza okazała się brytyjska ekipa Team Surtees, a wśród konstruktorów brytyjski Brabham.

Kalendarz wyścigów 
Wyścigi 1, 3, 6, 9, 10, 11 i 12 były złożone z dwóch eliminacji, które składały się na końcowy rezultat.Wyścigi 2, 4, 5, 7, 13 były złożone z dwóch półfinałów, na bazie których kierowcy startowali w finale. Tylko wyniki z finału były zaliczane do klasyfikacji.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wyścig: 9-6-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
Do klasyfikacji zaliczano 10 najlepszych wyników

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja konstruktorów

Klasyfikacja dostawców silników

Bibliografia 
 Formula 2 1972

1972
1972 w sportach motorowych